Sudden bezeichnet:
 Nikki Sudden (1956–2006), einen englischen Musiker
 Sudden (Rapper) (* 1988), einen Rapper aus Salzgitter